Billman är ett svenskt efternamn, som burits av bland andra:

 Adolf Billman (1868–1933), svensk jurist
 Carl Fredrik Billman (1814–1871), svensk musiker
 Magnus Billman (född 1963), svensk ishockeyspelare och -tränare
 Peter Magnus Billman (1785–1811), svensk konstnär
 Tore Billman (1903–1994), svensk politiker
 Torsten Billman (1909–1989), svensk konstnär

Svenska efternamn